Хо́лмстрём () — шведская фамилия. Известные носители:

 Холмстрём, Август (1829—1903) — финский ювелир.
 Холмстрём, Густав (1888—1970) — финский футболист.

См. также